Saint-Paul-de-Varax é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Paul-de-Varax apresentava uma população de 1429 habitantes, distribuídos por 568 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain